( für ‚Neustart‘) bezeichnet:
 Neustart (Computer)
 Reboot (Fiktion), den Neubeginn eines erzählerischen Werks auf Basis einer bereits veröffentlichten Erzählung
 Reboot.fm, ein Radiosender, der sich mit anderen nicht-kommerziellen Radios die Sendefrequenz von 88vier teilt

Kultur:
 ReBoot, kanadische Trickfilmserie
 ReBoot (Computerspiel), auf der gleichnamigen Trickfilmserie basierendes Computerspiel
 Reboot (Album), Musikalbum der britischen Band London aus dem Jahr 2012
 Reboot (Fernsehserie), US-amerikanische Comedyserie

Siehe auch:
 Reload (Begriffsklärung)
 Reset